Le qualificazioni del singolare maschile del Terra Wortmann Open 2022 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Tallon Griekspoor (qualificato)
  Arthur Rinderknech (primo turno)
  João Sousa (primo turno)
  Maxime Cressy (qualificato)

  Jiří Lehečka (primo turno) 
  Peter Gojowczyk (ultimo turno) 
  Yannick Hanfmann (ultimo turno) 
  Christopher O'Connell (ultimo turno)

Qualificati 

  Tallon Griekspoor
  Marc-Andrea Hüsler

  Radu Albot 
  Maxime Cressy

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Terra Wortmann Open 2022